Fossa navicularis (fosse naviculaire en français) est un nom latin pouvant désigner :
 la fosse du vestibule du vagin ;
 la fosse naviculaire de l'urètre.